Coram ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coram (Kalifornien)
 Coram (Montana)
 Coram (New York)

 Coram ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Thomas Coram (1668–1751), britischer Geschäftsmann und Philanthrop

Coram bezeichnet:
 Coram Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Coram publico, eine lateinische Phrase